Langeland steht für:
 Langeland, eine dänische Insel
 Sydlangeland Kommune, eine ehemals selbständige dänische Gemeinde auf der Insel Langeland
 Langeland (Bad Driburg), ein Stadtteil von Bad Driburg in Nordrhein-Westfalen
 Langeland (Vest-Agder), ein Ort in Vest-Agder in Norwegen

ist der Name folgender Personen:
 Bør Langeland, norwegischer Uhrmacher
 Hallgeir H. Langeland, norwegischer Politiker
 Henrik H. Langeland, norwegischer Schriftsteller
 Kjeld Langeland, norwegischer Politiker
 Nils Rune Langeland, norwegischer Schriftsteller
 Olav Rasmussen Langeland, norwegischer Politiker
 Oliver H. Langeland (1887–1958), norwegischer Offizier
 Rasmus Olsen Langeland, norwegischer Politiker
 Sinikka Langeland (* 1961), norwegische Musikerin

ist der Name folgender Schiffe
 Langeland (Schiff, 1926), eine Dampffähre
 Langeland (Schiff, 1985), ein deutsches Frachtschiff, gebaut in der Hitzler-Werft
 Langeland (Schiff, 2012), eine Fähre